400 m stylem dowolnym mężczyzn – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2019. Eliminacje i finał miały miejsce 21 lipca.

Po raz czwarty z rzędu zwyciężył Chińczyk Sun Yang, uzyskawszy czas 3:42,44. Srebrny medal zdobył Australijczyk Mack Horton (3:43,17), a brąz wywalczył Włoch Gabriele Detti, który poprawił rekord swojego kraju czasem 3:43,23.

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

Liderzy światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodników z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2019 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się o 10:16 czasu lokalnego.

Finał 
Finał rozpoczął się o 20:02 czasu lokalnego.

Przypisy 

M